Хансхаген може бити:

 Хансхаген (Мекленбург), мјесто и бивша општина у округу Нордвестмекленбург, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Хансхаген (Западна Померанија), општина у округу Остфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.